Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 1984 spelades mellan den 29 juli och 11 augusti 1984. Alla matcher spelades på Weingart Stadium i Los Angeles och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Pakistan. Västtyskland vann silver och Storbritannien vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 1984